Gregor Polončič, slovenski hokejist, * 5. februar 1981, Ljubljana.

Polončič je svojo člansko kariero začel pri HDK Maribor v sezoni 1998/99. Pred sezoni 1999/00 se je pridružil članski selekciji HDD ZM Olimpija, že pred tem pa je igral za Olimpijo v mladinski ligi. Z Olimpijo je osvojil štiri naslove slovenskega državnega prvaka, v sezonah 1999/00, 2000/01, 2001/02 in 2003/04. V sezonah 2002/03 in 2003/04 je igral v češki ligi za kluba HC Havířov in HC Třinec. Pred sezoni 2004/05 je prestopil v HK Jesenice, skupaj z njim pa še Luka Žagar, Jurij Goličič in Peter Rožič. Z Jesenicami je prav tako osvojil štiri naslove slovenskega državnega prvaka, v sezonah 2004/05, 2005/06, 2007/08 in 2008/09. V sezoni 2006/07 je le na dveh tekmah zaigral za HK Slavija v finalu državnega prvenstva proti Olimpiji. Po koncu sezone 2008/09 se je upokojil zaradi pomanjkanja motivacije. 

Za slovensko reprezentanco je nastopil na osmih svetovnih prvenstvih, od tega treh elitne divizije in petih skupine B oziroma D1, ter kvalifikacijah za nastop na Olimpijskih igrah 2010. Skupno je za reprezentanco odigral 112 tekem.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska ml. liga
| 96/97
|
| 47
| 37
| 30
| 67
|
| 119
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska ml. liga
| 97/98
|
| 20
| 6
| 12
| 18
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 97/98
|
| 24
| 3
| 12
| 15
|
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska ml. liga
| 98/99
|
| 23
| 19
| 20
| 39
|
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 98/99
|
| 14
| 7
| 7
| 14
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 99
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 55
| 8
| 20
| 28
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 29
| 0
| 8
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 21
| 15
| 8
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| | 00/01
|
| 20
| 10
| 5
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 4
| 3
| 4
| 7
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 13
| 9
| 2
| 11
| +2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 7
| 20
| 27
|
| 39
|
| 15
| 7
| 3
| 10
|
| 43
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Oceláři Třinec
| češka liga
| 02/03
|
| 48
| 6
| 2
| 8
| -8
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Oceláři Třinec
| češka liga
| 03/04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Havířov
| češka 2. liga
| 03/04
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 25
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 29
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 10
| 6
| 7
| 13
|
| 33
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 4
| 0
| 4
| +4
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 10
| 16
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 16
| 8
| 12
| 20
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 19
| 4
| 9
| 13
|
| 38
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -1
| 8
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 16
| 8
| 9
| 17
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 48
| 7
| 22
| 29
| 0
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 41
| 6
| 13
| 19
| -6
| 30
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 3
| 7
| 10
|
| 16
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 48
| 4
| 10
| 14
| -18
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 657
| bgcolor="#7FFF00" | 195
| bgcolor="#7FFF00" | 276
| bgcolor="#7FFF00" | 462
| bgcolor="#7FFF00" | -30
| bgcolor="#7FFF00" | 1107
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 129
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih